Vroeg! is een radioprogramma op de Nederlandse zender NPO Radio 1. Het programma wordt gepresenteerd door Stephan Komduur en Raounak Khaddari en wordt live uitgezonden tussen vijf en zes uur 's ochtends. Het programma ging van start op 3 januari 2022.

In Vroeg wordt elke dag met een of meerdere gasten vooruitgeblikt op een nieuwsgebeurtenis of -thema van die dag. Daarnaast kunnen luisteraars via de app meepraten en vragen stellen.

Radioprogramma van Radio 1 (Nederland)
Actualiteitenrubriek op radio